Goreangab steht für:
 Windhoek-Goreangab, ein Stadtviertel der namibischen Hauptstadt Windhoek
 Goreangab-Damm, eine Talsperre und Stausee in Windhoek